

Geografia
 Eustis – Florida
 Eustis – Nebraska
 Eustis – Maine

Persone
 William Eustis, statista statunitense

Altro
 Fort Eustis, una base militare dell'Esercito statunitense, situata a Newport News, Virginia.